

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Paryje – część wsi Barcice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Paryje – część wsi Gbiska w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Strzyżów